Vasenmaler bezeichnet:

 allgemein eine Person, die Vasen farblich, ornamental oder figürlich verziert
 Griechischer Vasenmaler, antike griechische, insbesondere attische, Vasenmaler
 Porzellanmaler